Лас Корониљас има више значења:

 Лас Корониљас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Корониљас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Корониљас (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику